Георгий Сергеевич Эфро́н (1925—1944) — автор дневников, сын С. Эфрона и поэтессы М. Цветаевой, постоянный персонаж дневников своей матери.

Биография 
Родился 1 февраля 1925 года в деревне Вшеноры, под Прагой, в семье Сергея Эфрона и поэтессы Марины Цветаевой, находившихся в эмиграции. Для них он был желанным и любимым ребёнком. 31 октября 1925-го Цветаева вместе с ним и дочерью Алей покинула Прагу, оставив там мужа, пока не желавшего выезжать. Они перебрались в Париж, по приглашению подруги Цветаевой и почитательницы её таланта Ольги Черновой.

Во Франции Георгий Эфрон сформировался как личность. Эта страна стала его воздухом, он органично впитывал её культуру и уже не мыслил себя вне этого пространства. Он одинаково хорошо владел французским и русским, учил немецкий, с шести лет умел читать и писать, а к десяти годам прочёл многое из того, что его сверстники познают к шестнадцати. Был воспитан на самых высоких образцах мировой культуры, прекрасно разбирался в политике, искусстве, общественной жизни. Тем не менее, цветаеведы характеризуют его как подростка избалованного и эгоистичного при несомненной талантливости. Мур — так Георгия называли близкие — рос в обстановке эмигрантской бедности и материнской любви. А затем вместе с матерью вернулся в Россию.

Вначале в СССР возвратилась старшая сестра Георгия Ариадна, затем отец Сергей Эфрон, вслед за ними, 18 июня 1939-го, — Цветаева с 14-летним Георгием. Вскоре их семья была репрессирована, кроме Мура и его матери. 

После смерти матери Георгий покинул Чистопольский интернат, в котором учился, и переехал в Москву. 12 октября 1941-го, в связи с наступлением немецкой армии, в Москве началась эвакуация. Эфрона отправили в Среднюю Азию. Там он быстро израсходовал последние деньги, ждал переводов от сестёр отца, голодал, одалживал, воровал, находился под следствием… Получал помощь от Литфонда, от семьи Алексея Толстого, от сестёр отца и др. Когда в очередной раз возвратился в Москву, поступил в Литературный институт. Однако учиться ему выдалось недолго: вскоре Георгия Эфрона призвали в армию.

Поначалу служил в трудовой армии, затем в регулярных частях. Воевал на 1-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах.  года был тяжело ранен в бою под Друйкой и отправлен в полевой медсанбат. Точная дата и место смерти Георгия Эфрона неизвестны.

Георгия Эфрона похоронили на кладбище села , расположенном между сёлами Струневщино и Друйка. Впоследствии его останки были перезахоронены в братскую могилу города Браслава (Витебская область, Белоруссия).

Наследие 
Георгий Эфрон является автором дневников, написанных на русском и французском языках, которые содержат бесценную информацию о последних годах жизни Марины Цветаевой, а также о времени пребывания их семьи во Франции, которое Георгий, будучи не по годам развитым юношей, вполне мог помнить. Характеристики людей из круга «возвращенцев», с которыми они общались, бесспорно, дают важный материал историкам, занимающимся этой тематикой. Объём знаний о деятельности отца, которым обладал сын-подросток, позволяет предположить, что Цветаевой было известно о ней не меньше, что во многом может объяснить эмоциональный кризис и периоды полной творческой опустошённости, характерной для поэтессы в 1930-е годы. Но даже не эта сторона дневников является главной. Автор-герой Георгий Эфрон интересен прежде всего как свидетель времени и интересен совершенно исключительно. Дневники представляют не только значительную историческую, но и литературную ценность.

Публикации 
 Эфрон Г. Письма. — М.: Дом-музей Марины Цветаевой; Болшево: Музей М. И. Цветаевой, 2002.
 Эфрон Г. Дневники. Т. 1-2. — М., Вагриус, 2007.

Примечания

Ссылки 
 Эфрон Георгий Сергеевич. Могилы знаменитостей.
 Георгий Эфрон: короткая жизнь и яркая судьба сына Марины Цветаевой. Культурология. РФ.
 Жизнь Марины Цветаевой — презентация. MyShared.

Писатели XX века
Русские писатели по алфавиту
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Перезахороненные
Марина Цветаева